Rok Justin (ur. 6 kwietnia 1993 w Jesenicach) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSD Stol Žirovnica, złoty medalista Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2009.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 24 lutego 2007 w Planicy, gdzie zajął 60. miejsce w zawodach zorganizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską. 5 września 2008 po raz pierwszy w karierze wystąpił w zawodach Pucharu Alp, zajmując 31. miejsce na skoczni w Predazzo.

W Szczyrku zdobył złoty medal Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2009 w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Jaką Hvalą, Luka Lebanem i Peterem Prevcem.

10 lipca 2009 w Villach zadebiutował w zawodach Pucharu FIS i zajął 79. miejsce. W grudniu tego samego roku uplasował się na szóstym miejscu w zawodach Alpen Cup w Seefeld. 23 stycznia 2010 w Lauscha zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji Pucharu FIS, zajmując 21. miejsce.

15 stycznia 2011 w Hinterzarten stanął na najniższym stopniu podium zawodów zaliczanych do Pucharu Alp. Niecałe dwa tygodnie później wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Otepää i zajął 17. miejsce w konkursie indywidualnym oraz piąte w zawodach drużynowych. 6 lutego tego samego roku w Kranju zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu FIS.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 19 lutego 2011, gdzie zajął 35. miejsce. Dzień później zdobył pierwsze w karierze punkty PK, plasując się na 29. miejscu. W grudniu 2011 na obiekcie w Ramsau dwukrotnie zajął miejsca w pierwszej trójce zawodów Pucharu Alp - w pierwszym konkursie był drugi, a w drugim - trzeci. W styczniu 2012 na skoczniach w Predazzo dwukrotnie zwyciężył w zawodach Pucharu FIS.

27 stycznia 2013 stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego. Zajął 2. miejsce na skoczni w Titisee-Neustadt. 16 marca tego samego roku zwyciężył w konkursie w Niżnym Tagile. 21 marca wystartował w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Planicy. Zajął w nich 58. miejsce i nie dostał się do konkursu głównego.

7 grudnia 2013 zadebiutował w zawodach indywidualnych Pucharu Świata, zajmując 38. miejsce w Lillehammer. Dwa tygodnie później zdobył pierwsze punkty po zajęciu 16. pozycji w konkursie w Engelbergu.

W marcu 2021 tydzień przed końcem sezonu 2020/2021 postanowił zakończyć sportową karierę. Ostatni skok oddał podczas sobotniego konkursu w Planicy.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Justina na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Justina na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1993
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Jesenicach (mieście w Słowenii)